Le championnat d'Algérie de football 2010-2011 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est la première de l'ère professionnelle, elle est organisée en une seule poule de 16 équipes.

À l'issue de la saison, l'ASO Chlef remporte le premier titre de champion d'Algérie de son histoire.

Équipes

Participants et locations 
Légende des couleurs

Informations équipes

Compétition

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire 3 points, match nul 1 point et une défaite 0 point.

Leader journée par journée 

 JSMB : JSM Béjaïa
 ESS : ES Sétif
 MCS : MC Saïda
 ASO : ASO Chlef

Calendrier

Résultats 

 Match arrêté à la , alors que le score était de 1-0 pour l'USM El Harrach. Le match est donné gagnant 3-0 à l'USM El Harrach. Le club hôte le CA Bordj Bou Arreridj écope lui de 4 matchs à huis clos.

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2010-2011
 Championnat d'Algérie de football D2 2010-2011

Championnat d'Algérie de football
Football en Algérie en 2010
Football en Algérie en 2011
Algerie